Georgi Abadschiew ist der Name folgender Personen:

* Georgi Abadschiew (Offizier) (1859–1940), bulgarischer Generalleutnant
 Georgi Abadschiew (Radsportler) (1892–??), bulgarischer Radrennfahrer
 Georgi Abadschiew (Schriftsteller) (1910–1963), bulgarischer Schriftsteller